De Feyenoord Academy is de regionale jeugdopleiding van de profvoetbalclub Feyenoord uit de Nederlandse stad Rotterdam. De opleiding kent zowel een dag- als een avondvariant.

Werkwijze 
Op Sportcomplex Varkenoord worden de talenten van de Feyenoord Academy klaargestoomd voor het eerste elftal van de mannen of vrouwen van de club. De Academy richt zich onder andere op de voetbaltechnische en fysieke ontwikkeling van de spelers en speelsters. Daarnaast heeft het een aantal specialisaties die de spelers en speelsters ondersteund om hen zo optimaal te kunnen ontwikkelen, zoals voeding, videoanalyse en studie.

In het voorjaar van 2021 werden er, onder leiding van technisch directeur Frank Arnesen, verschillende personele wijzigingen doorgevoerd binnen de club om een nieuwe herkenbare werk- en speelwijze binnen de opleiding te bewerkstelligen. Zo werd er onder andere afscheid genomen van Stanley Brard als hoofd opleiding en wisselden enkele trainers van team en functie. Ook de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot werd betrokken in de veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van speelwijze binnen de club. Rini Coolen werd aangesteld als de nieuwe hoofd opleiding en Koen Stam als hoofd voetbalmethodiek.

Werving en ontwikkeling 
De spelers en speelsters komen binnen via de scouting en vallen onder het algemene reglement van de jeugdopleiding. Alle spelers en speelsters voeren gedurende het jaar gesprekken met hun trainer over hun persoonlijk ontwikkelingsplan om zich bewust te worden van hun kwaliteiten en die te verbeteren. Twee keer per jaar vindt er een beoordelingsgesprek plaats met de speler of speelster en ouders, waarin namens Feyenoord duidelijk wordt gemaakt hoe er wordt gedacht over de ontwikkeling van de betrokken speler of speelster en het bijpassende toekomstbeeld: doorstromen of uitstromen. Naast het trainingsprogramma nemen alle teams deel aan de competitie en spelen zij oefenwedstrijden en toernooien.

Dagopleiding 
De dagopleiding van de Feyenoord Academy is voor spelers en speelsters van de teams Onder 13 tot en met Onder 21. Deze opleidingsvorm werkt samen met een LOOT-school. Hierbij worden de lesroosters aangepast aan het trainingsschema, zodat deze groepen begeleid kunnen worden door personeel met een fulltime baan. Daardoor kunnen er meerdere trainers voor een groep staan, wat meer begeleidingsmogelijkheden geeft. De afstemming tussen school, Feyenoord, thuis en de sociale omgeving is gemakkelijker doordat de Academy een dagopleiding is.

Avondopleiding 
De avondopleiding binnen de Academy is voor spelers en speelsters van Onder 8 tot en met Onder 12. Deze groepen worden grotendeels begeleid door parttime trainers, waarbij een hoofdcoach te allen tijde wordt geassisteerd door een of meer andere trainer(s), eventueel stagiairs.

Samenwerkingen 
De Rotterdamse jeugdopleiding deelt informatie met haar Academy Partners. Dit zijn topamateurverenigingen, met name in Zuid-Holland, die net als Feyenoord voetbaltalenten willen ontwikkelen. Anno maart 2021 werden de twaalf onderstaande clubs aangemerkt als Academy Partners.

Medewerkers

Hoofd Opleidingen 

Laatste update: 17 mei 2021 21:40

Staf 2022/23 

Laatste update: 18 juni 2022

Trainers 2022/23 

Laatste update: 18 juni 2022

Bekende (oud-)jeugdspelers

Erelijst 
 Landskampioen A-Junioren (9x): 1968, 1971, 1972, 1981, 2000, 2001, 2009, 2010, 2013
 Landskampioen betaalde jeugdcompetitie (3x): 1963, 1966, 1967
 Rinus Michels Award Jeugdopleiding van het jaar (5x): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Externe link 
 Officiële website

Academy in Nederland
Voetbalopleiding